Тье́рская городска́я стена́ () — оборонительная крепостная стена, возведённая вокруг Парижа между 1841 и 1844 годами, по предложению премьер-министра Адольфа Тьера. Последняя из семи существовавших в истории французской столицы.

Городская стена опоясывала всю столицу. Она была возведена по линии, проходящей ныне в промежутке между бульварами Маршалов () и парижской кольцевой дорогой «периферик». Прилегающая к ней территория не подлежала застройке, но стала местом возникновения бидонвилей в послевоенное время.

Была разобрана между 1919 и 1929 годами.

Описание 
Городская стена предназначалась для обороны территории общей площадью 78,02 км² и была длиной более чем 33 км, то есть включала территорию современной городской коммуны Парижа. Крепостная линия опоясывала город прямыми линиями, наподобие большого неправильного четырёхугольника, и состояла из улицы, прозванной «военной» (будущих бульваров Маршалов), вала, рва и гласиса; толщина стен доходила до 3,5 м, высота до 10 м; возвышалась над сухим рвом, шириной 15—20 м. В просторечии получила название «форти́ф» (fortif', от ) и состояла из:
 95 бастионов;
 17 городских застав (ворот города, пересечений с основными дорогами);
 23 барьеров (пересечений со второстепенными дорогами),
 8 проходов для линий железных дорог;
 5 проходов для речных потоков или каналов;
 8 потайных дверей.
После демонтажа стены память о пересечениях стены с транспортными коммуникациями была сохранена в названиях образовавшихся площадях и названных по ним станций Парижского метрополитена, расположенных вблизи официальной границы Парижа, а после сооружения Периферик - и развязок на её трассе.

Ссылки 
 

Городские стены Парижа
Снесённые здания и сооружения Парижа
Здания и сооружения, заложенные в 1841 году
Здания и сооружения, построенные в 1844 году
Здания и сооружения, утраченные в 1929 году
Здания и сооружения XII округа Парижа
Здания и сооружения XIII округа Парижа
Здания и сооружения XIV округа Парижа
Здания и сооружения XV округа Парижа
Здания и сооружения XVI округа Парижа
Здания и сооружения XVII округа Парижа
Здания и сооружения XVIII округа Парижа
Здания и сооружения XIX округа Парижа
Здания и сооружения XX округа Парижа